

Personaggi 
 Uomo-ragno o uomo ragno – nome generico di varie creature appartenenti al folclore e alla mitologia di vari popoli
 Uomo Ragno – nome di alcuni supereroi dei fumetti Marvel Comics, più precisamente può riferirsi a:
 Peter Parker – il primo e più importante
 Ben Reilly – clone di Peter Parker
 Miguel O'Hara – nella serie L'Uomo Ragno 2099
 Miles Morales – nella serie Ultimate Spider-Man
 Otto Octavius – nella serie The Superior Spider-Man

Soprannomi 
 Uomo ragno – soprannome di Alain Robert, scalatore francese famoso per la sua abilità nello scalare grattacieli a mani nude
 Uomo ragno – soprannome di Walter Zenga, portiere italiano di calcio

Pagine correlate 
 L'Uomo Ragno